Geografia:
Canadà:
Comtat de Beaver (Alberta), comtat i districte municipal de la província d'Alberta, a l'oest del Canadà
Estats Units:
Comtat de Beaver (Oklahoma), comtat de l'estat d'Oklahoma, al centre sud dels Estats Units
Comtat de Beaver (Pennsilvània), comtat de l'estat de Pennsilvània, al nord-est dels Estats Units
Comtat de Beaver (Utah), comtat de l'estat de Utah, al centre oest dels Estats Units